

Codici 
 TRY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tororo (Uganda)
 try – codice ISO 639-3 della lingua turung
 TRY – codice valutario ISO 4217 della Nuova lira turca, valuta della Turchia

Musica 
 Try  – singolo dei Bros del 1991, tratto dall'album Changing Faces
 Try  – singolo di Nelly Furtado del 2003, tratto dall'album Folklore
 Try  – traccia dell'album The Magic Numbers dei The Magic Numbers del 2005
 Try!  – album del John Mayer Trio del 2005
 Try  – singolo di Pink del 2012
 Try  – singolo di Roberto Tardito del 2015

Sport 
 Try, meta nel rugby

Danza 
 Try  – Assolo di danza creato nel 2006 dal danzatore e coreografo Michele Abbondanza insieme a Antonella Bertoni, che ne è l'interprete.

Pagine correlate 
 Try Me

Altri progetti